Байрамгельды Оразгельдыевич Овезов (, 1972, Ашхабад, Туркменская ССР, СССР) — туркменский государственный деятель.

Родился в Ашхабаде в 1972 году.

В 1994 году окончил Туркменский сельскохозяйственный институт, получив специальность бухгалтера-экономиста.

Карьера 
1994 — бухгалтер страхового акционерного общества «Туран ИНГОССТРАХ».

1994—1995 — срочная военная служба.

1995—1998 — бухгалтер страхового акционерного общества «Туран ИНГОССТРАХ».

1998 — главный бухгалтер велаятского предприятия электросвязи «Ахалтелеком».

1998—1999 — заместитель главного бухгалтера Государственной компании электросвязи «Туркментелеком».

1991—2001 — начальник расчетного центра Ашхабадской городской телефонной сети.

2001—2011 — директор центра международных расчетов и договоров Министерства связи Туркменистана.

2011—2012 — заместитель министра связи Туркменистана.

22.02.2012 — 29.01.2019 — министр связи Туркменистана. Должность министра оставил в связи с его упразднением.

30.01.2019 — 04.10.2019 — председатель Агентства «Туркменсвязь» Министерства промышленности и коммуникации Туркменистана.

С 04.10.2019 — заместитель Председателя Кабинета министров Туркменистана. В качестве вице-премьера курирует промышленно-коммуникационный комплекс страны.

Взыскания

 строгий выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки

Примечания

Ссылки 
 
 

Заместители министров Туркменистана
Заместители Председателя Кабинета Министров Туркменистана
Министры связи Туркменистана
Выпускники Туркменского сельскохозяйственного университета